Jouret est un nom de famille notamment porté par :
  (1805-1884), homme politique libéral belge ;
 Léon Jouret (1828-1905), musicologue et compositeur belge ;
 Luc Jouret (1947-1994), médecin belge fondateur de l'Ordre du Temple solaire ;
 Martin Jouret (1796-1878), homme politique libéral belge ;
 Paul-Henri Jouret (1863-1935), homme politique libéral belge ;
 Théodore Jouret (1821-1887), compositeur et critique musical belge.

Voir aussi 
 Plastic Bertrand, nom de scène de Roger Jouret.

Patronyme belge